Benvenuti in paradiso – film del 1990 diretto da Alan Parker
 Benvenuti in paradiso – album di Antonello Venditti del 1991